Ian Thomas (Vlaams zanger)
 Ian Thomas (Canadees muzikant)
 Ian Thomas (cricketspeler)
 Ian Thomas (kledingontwerper)